Я обвиня́ю — многозначный термин.
 «Я обвиняю» () — статья французского писателя Эмиля Золя, опубликованная в ежедневной газете «Орор» 13 января 1898 года.
 «Я обвиняю» () — французский художественный фильм Абеля Ганса 1919 года.
 «Я обвиняю» () — немецкий пропагандистский фильм Вольфганга Либенайнера 1941 года.
 «Я обвиняю!» («J'Accuse…!») — оригинальное название романа Роберта Харриса и его экранизации, осуществлённой кинорежиссёром Романом Полански. Роман был издан на русском языка, а художественный фильм выпущен в российский прокат под названием «Офицер и шпион».
 «Рембрандт. Я обвиняю!» (Rembrandt’s J’accuse...!) — фильм режиссёра Питера Гринуэя, посвящённый истории картины Рембрандта «Ночной дозор».